Austria
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Vienna, situata nella Karlsplatz
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Vienna, situata nel cimitero Zentralfriedhof
 Belgio
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Anversa
Francia
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Bastia
 Italia 
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Avio
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Bari
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Brenzone sul Garda
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Crema
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Germignaga
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Mestre
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Molveno
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Napoli
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Padova
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Palazzago
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Parasacco, frazione di Ferrara
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Pergine Valsugana
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Pognano
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Pontida
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Principina Terra, frazione di Grosseto
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Rovereto 
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di San Carlo Canavese
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Scandiano
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Stolvizza
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Storo
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Torrazza Coste
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Vanzone con San Carlo
 Oratorio di San Carlo Borromeo – chiesa di Castelfiorentino

 Svizzera 
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Brusio
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa del quartiere di Lugano Centro, a Lugano
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Magadino, frazione di Gambarogno
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di San Carlo, presso Peccia, frazione di Lavizzara
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Cernesio, nel quartiere luganese di Barbengo
 Chiesa di San Carlo Borromeo – chiesa di Biasca
 Chiesa di San Carlo Borromeo, più nota come chiesa di Sant'Ambrogio vecchio – chiesa di Prugiasco
 Chiesa dell'Addolorata e di San Carlo Borromeo – chiesa di Casima, frazione di Castel San Pietro
 Oratorio di San Carlo Borromeo – chiesa di Loverciano, frazione di Castel San Pietro

Pagine correlate 
 Chiesa di San Carlo